Ariel Rauschenberger  – politico argentino
 Steve Rauschenberger – politico statunitense